Infant Alfons Avizský (23. dubna 1509, Évora – 21. dubna 1540, Lisabon) byl portugalský infant, syn krále Manuela I. Portugalského a jeho manželky Marie Aragonské, arcibiskup Lisabonu a kardinál.

Život 
Narodil se 23. dubna 1509 v Évoře. Vzděláván byl na portugalské dvoře. Studoval pod vedením Ayrese Barbosy a Andrese Rezendeho.

Dne 9. září 1516 byl zvolen biskupem diecéze Guarda.

Dne 1. července 1517 jej papež Lev X. jmenoval kardinálem.

Dne 23. února 1519 se stal biskupem diecéze Viseu.

Dne 20. února 1523 byl ustanoven arcibiskupem Lisabonu.

Dne 6. července 1525 mu byl předán titul kardinál-jáhen ze Santa Lucia in Septisolio a 13. srpna 1535 se stal kardinálem-knězem ze Santi Giovanni e Paolo.

Zemřel 21. dubna 1540 v Lisabonu a jeho tělo leží v Lisabonské katedrále.

Vývod z předků

Externí odkazy 
  GCatholic
  Catholic hierarchy
  The Cardinals of the Holy Roman Church
 

Alfons
Alfons
Alfons
Alfons
Narození v roce 1509
Narození 23. dubna
Narození v Évoře
Úmrtí v roce 1540
Úmrtí 21. dubna
Muži